Сенгу́пта, Сен Гупта, Сен-Гупта — индийская фамилия. Известные носители:

  (род. 1983) — индийский кинорежиссёр, оператор и графический дизайнер, лауреат Премии Индиры Ганди за лучший режиссёрский дебют (2015).
  (1938—2013) — индийский военнослужащий и крикетчик, полуфиналист турнира по крикету первого класса «Ранджи» в составе сборной Вооружённых сил Индии (1960, 1965, 1968).
  (1937—2010) — индийский политик и правозащитник, депутат верхней палаты Парламента Индии (2005—2010).
  (1903—1976) — бенгальский писатель и поэт.
  (1934—2008) — индийский журналист и публицист, основатель и редактор ежедневной бенгальской газеты Bartaman.
  (род. 1963) — индийский политик, депутат верхней палаты Парламента Индии (1996—2002).
  (1885—1933) — индийский юрист, политик и революционер, мэр Калькутты (1925—1928), супруг Нелли Сенгупты.
  (1880—1954) — бенгальский писатель и поэт.
  (род. 1977) — индийский актёр, продюсер и телеведущий, лауреат премии за лучшую мужскую роль Бенгальской ассоциации киножурналистов (2019), номинант на премию «Filmfare Awards — Восток» (2017, 2018).
  — бангладешский политик, Национальной ассамблеи Бангладеш (с 2017), супруга Суранджита Сенгупты.
 Сенгупта, Дип (род. 1988) — индийский шахматист, гроссмейстер (2010).
  (род. 1974) — индийский актёр и модель, лауреат премии «Filmfare Awards — Восток» за роль второго плана (2014).
  (род. 1953) — индийский юрист, исполняющий обязанности председателя Калькуттского верховного суда (2012), председатель Верховного суда штата Андра-Прадеш (2013—2015).
  (род. 1970) — индийский физик, лауреат Научно-технологической премии Шанти Сварупа Бхатнагара (2012).
  (1960—2011) — бенгальская поэтесса и социолог.
  — бенгальский писатель, лауреат премии «Ананда» (2005).
  (1889—1944) — индийский психолог и философ, основатель первой в Индии кафедры психологии — в Университете Калькутты, сооснователь Индийской психологической ассоциации, основатель и редактор «Индийского психологического журнала».
  (1882—1964) — бенгальский юрист, писатель и политик, профессор и первый декан (1921—1924) факультета права Даккского университета, председатель Партии рабочих и крестьян (1925—1926).
  (ур. Эллен Эдит Грей; 1886—1973) — индийский политик, президент Индийского национального конгресса (1933), супруга Джатиндры Мохана Сенгупты.
  (1934—2013) — индийский экономист и политик, депутат нижней палаты Парламента Индии (1999—2004).
  (род. 1965) — индо-французский кинорежиссёр и сценарист.
  (ур. Амбика Гопалакришнан; род. 1948) — индийская писательница, драматург и критик.
  (род. 1944) — индийская поэтесса и писательница на гуджарати, лауреат золотой медали журнала Kumar (2006).
  (род. 1963) — индийский петролог, лауреат Научно-технологической премии Шанти Сварупа Бхатнагара (2006).
  (род. 1905) — индийский политик, депутат нижней палаты Парламента Индии (1952—1970).
 Сенгупта, Ритупарна (род. 1971) — индийская актриса, кинопродюсер и певица.
  (род. 1935) — бенгальский актёр, режиссёр и критик, лауреат театрально премии Академии Сангит Натак за режиссуру (1980), супруг Свалитекхи Сенгупты, отец Сохини Сенгупты.
  (род. 1968) — индийский иммунолог и онколог, лауреат Национальной биологической поощрительной премии (2011), член Индийской национальной академии наук (с 2017).
 Сенгупта, Сватилекха (1950—2021) — бенгальская актриса, лауреат театральной премии Академии Сангит Натак за актёрскую игру (2010), супруга Рудапрасада Сенгупты, мать Сохини Сенгупты.
  — индийская театральная и киноактриса, лауреат Национальной кинопремии за лучшую женскую роль второго плана (1999), дочь Рудрапрасада и Свалитекхи Сенгупта.
  (1903—1998) — индийский филолог, шекспировед, профессор кафедры английского языка и литературы Джадавпурского университета.
  — индийский геолог и альпинистка, лауреат Научно-технологической премии Шанти Сварупа Бхатнагара (1991), член Индийской национальной академии наук (с 1995).
  (1919 — ?) — индийский политик, премьер-министр штата Трипура (1972—1977), депутат нижней палаты Парламента Индии (1983—1988).
  (1945—2017) — бангладешский юрист, политик и революционер, депутат Конституционного собрания (1971—1973) и Национальной ассамблеи Бангладеш (1979—1988, 1991—2017), министр путей сообщения (2011—2012) и министр без портфеля (2012—2014), супруг Джойи Сенгупты.
 Сенгупта, Упал — индийский музыкант, солист бенгальской группы Chandrabindoo, лауреат премий радио Mirchi за лучшие песню и альбом и премии лучшему звукорежиссёру (2015).
  — индийский клеточный биолог, профессор Института геномики и интеграционной биологии, лауреат Национальной биологической поощрительной премии (2011).